Ali Suliman – attore israeliano
 Amir Kamal Suliman – calciatore sudanese
 Khalid Suliman – cestista qatariota
 Easah Suliman – calciatore inglese